В одиночному розряді тенісного турніру American Airlines Tennis Games 1974, який належав до категорії гран-прі, Джон Ньюкомб здобув титул, у фіналі перемігши Артура Еша 6-3, 7-6.

Сіяні гравці 

 Джон Ньюкомб (Чемпіон)
 Том Оккер (півфінал)
 Кен Роузволл (3-тє коло)
 Артур Еш (фінал)

 Стен Сміт (півфінал)
 Род Лейвер (чвертьфінал)
 Мануель Орантес (1-ше коло)
 Т Гормен (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

American Airlines Tennis Games